Helmerding steht für:

 Helmerding (Gemeinde Lohnsburg), eine österreichische Ortschaft der Gemeinde Lohnsburg am Kobernaußerwald

Helmerding ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Helmerding (1859–1947), deutscher Theaterschauspieler
 Karl Helmerding (1822–1899), Berliner Volksschauspieler und Komiker